Balaghat (divisió administrativa), divisió administrativa a Vijayanagar
 Regió de Balaghat, terres baixes de Berar en oposició a les payanghat o terres altes, situades al sud de les muntanyes Ajanta.
 Districte de Balaghat a Madhya Pradesh
 Balaghat (ciutat) capital del districte de Balaghat
 Muntanyes Balaghat